Eulaema — род пчёл, из трибы Euglossini семейства Apidae.

Распространение 
Неотропика: от Мексики до Аргентины. Некоторые виды обнаружены в США. Вид  здесь найден дважды : около Brownsville, Техас () и около Silverbell, Аризона (; ; Minckley & Reyes 1996).

Палеонтология 
В ископаемом состоянии род известен из миоценового мексиканского янтаря.

Описание 
Напоминают шмелей: опушенные, чёрные или коричневые с рыжеватыми волосками.

Классификация 
Известно около 20 видов:

Примечания

Литература 
 Cameron, Sydney A. (2004): Phylogeny and Biology of Neotropical Orchid Bees (Euglossini). Annual Review of Entomology 49: 377-404.
 Moure, J. S. (2003). As espécies do gênero Eulaema Lepeletier, 1841 (Hymenoptera, Apidae, Euglossinae). Acta Biol. Paran. (Curitiba) 29 (1, 2, 3, 4): 1-70.
 Williams, Norris H. & Whitten, W. Mark (1983): Orchid floral fragrances and male euglossine bees: methods and advances in the last sesquidecade. Biol. Bull. 164: 355-395.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки